I30 steht für:
 HMAS Arunta (I30), einer von drei Zerstörern der Tribal-Klasse der Royal Australian Navy während des Zweiten Weltkriegs
 Hyundai i30, Pkw-Modellreihe des koreanischen Automobilbauers Hyundai Motor Company
 Infiniti I30, Pkw-Modellreihe der japanischen Automobilmarke Infiniti von 1995–2004

I-30 steht für:
 Interstate 30, Teil des Interstate-Highway-Systems der Vereinigten Staaten
 I-30 (U-Boot), ehemaliges U-Boot der Kaiserlich Japanischen Marine

I30